Ordinary Girl (canção de Alison Moyet)
Ordinary Girl (canção de Hannah Montana)
Ou ainda:
No Ordinary Girl

Desambiguação